est la formule brute de plusieurs isomères.

 ivacaftor, numéro CAS 
 indacatérol, numéro CAS